Michel Lalande ist der Name folgender Personen:

* Michel Louis Arsène Lalande (1785–1852), französischer General
 Michel-Richard Lalande (1657–1726), französischer Organist und Komponist, siehe Michel-Richard Delalande